Kuskus steht für:

 eine Säugetiergattung, siehe Kuskus (Säugetiere)
 ein Grundnahrungsmittel der nordafrikanischen Küche, siehe Couscous